Magenta je lahko:
 magenta, barva
 Magenta, album pop pevke Raiven iz leta 2017
 Magenta, glasbena skupina
 Magenta, Milano